Werner Guth ist der Name folgender Personen:

* Werner Guth (Generalmajor) (1917–2005), deutscher Generalmajor
 Werner Guth (Autor) (1941–2016), deutscher Historiker und Autor